Molly Antopol (1979), écrivain américain.

Antopol peut faire référence à :

Toponymie
en Biélorussie
 Nom russe de la Commune urbaine d'Antopal
en Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin
 Antopol, un village dans le powiat de Puławy 
 Antopol, un village dans la gmina de Podedwórze
 dans la voïvodie de Łódź
 Antopol, un village